Госслер (нем. Gossler; Goßler) — немецкая фамилия.

Известные носители:

  (1841—1927) — прусский генерал и военный министр (1896—1903).
 Госслер, Густав (1879—1940) — немецкий гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1900 года.
 Госслер, Густав фон (1838—1902) — прусский государственный деятель, министр просвещения.
 Госслер, Карл (1885—1914) — немецкий гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1900 года.
 Госслер, Конрад фон (1881—1939) — германский военачальник, генерал от кавалерии.
  (1848—1933) — прусский военачальник, генерал от инфантерии.
 Госслер, Мартин Петрович (1669—1735) — русский вице-адмирал.
 Госслер, Оскар (1875—1953) — немецкий гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1900 года.

Примечания